Wetland (englisch für „nasses Land“) steht für:

 Wetland, englische Bezeichnung für Feuchtgebiet

Wetland ist der Familienname folgender Personen:

 Morten Wetland (* 1951), norwegischer Diplomat und Politiker (Arbeiderpartiet)